|-
| 128801 - ||  || 9 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128802 - ||  || 9 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128803 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128804 - ||  || 12 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128805 - ||  || 13 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128806 - ||  || 13 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128807 - ||  || 6 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128808 - ||  || 6 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128809 - ||  || 6 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128810 - ||  || 6 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128811 - ||  || 6 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128812 - ||  || 6 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128813 - ||  || 15 septembrie 2004 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 128814 - ||  || 15 septembrie 2004 || 7300 Observatory || W. K. Y. Yeung
|-
| 128815 - ||  || 15 septembrie 2004 || 7300 Observatory || W. K. Y. Yeung
|-
| 128816 - ||  || 9 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128817 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128818 - ||  || 11 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128819 - ||  || 11 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128820 - ||  || 12 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128821 - ||  || 12 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128822 - ||  || 12 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128823 - ||  || 13 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128824 - ||  || 13 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128825 - ||  || 13 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128826 - ||  || 13 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128827 - ||  || 13 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128828 - ||  || 13 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128829 - ||  || 15 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128830 - ||  || 15 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128831 - ||  || 15 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128832 - ||  || 13 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128833 - ||  || 13 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128834 - ||  || 13 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128835 - ||  || 13 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128836 - ||  || 13 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128837 - ||  || 14 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128838 - ||  || 14 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128839 - ||  || 14 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128840 - ||  || 15 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128841 - ||  || 15 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128842 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128843 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128844 - ||  || 17 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128845 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128846 - ||  || 16 septembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128847 - ||  || 16 septembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128848 - ||  || 16 septembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128849 - ||  || 17 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128850 - ||  || 17 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128851 - ||  || 17 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128852 - ||  || 17 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128853 - ||  || 17 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128854 - ||  || 17 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128855 - ||  || 17 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128856 - ||  || 17 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128857 - ||  || 18 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128858 - ||  || 17 septembrie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 128859 - ||  || 16 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128860 - ||  || 21 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128861 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128862 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128863 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128864 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128865 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128866 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128867 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128868 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128869 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128870 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128871 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128872 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128873 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128874 - ||  || 17 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128875 - ||  || 18 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128876 - ||  || 18 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128877 - ||  || 22 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128878 - ||  || 22 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128879 - ||  || 22 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128880 - ||  || 22 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128881 - ||  || 23 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128882 - ||  || 22 septembrie 2004 ||  || 
|-
| 128883 - ||  || 16 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128884 - ||  || 16 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128885 - ||  || 16 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128886 - ||  || 16 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128887 - ||  || 16 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128888 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128889 - ||  || 30 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128890 - ||  || 18 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128891 - ||  || 24 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128892 - || 2004 TH || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128893 - || 2004 TK || 3 octombrie 2004 ||  || 
|-
| 128894 - || 2004 TL || 3 octombrie 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 128895 Bright Spring || 2004 TW || 4 octombrie 2004 ||  || 
|-
| 128896 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128897 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128898 - ||  || 3 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128899 - ||  || 5 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128900 - ||  || 7 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-